Příjmení Chlumský nese více různých osobností:

 Adolf Chlumský (1842–1919) – český evangelicko-helvétský farář
 Anna Chlumsky (* 1980) – americká herečka českého původu
 Josef Chlumský (1871–1939) – český lingvista, zakladatel české fonetiky 
 Renata Chlumská (* 1973) – švédská horolezkyně a cestovatelka českého původu
 Vítězslav Chlumský (1867–1943) – český chirurg, ortoped a vysokoškolský učitel

podobné názvy
 Chlumský potok
 Chlumská
 Chlumská hora

Související články 
 Chlum

Česká příjmení